Рюминьи́ () — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны. Входит в состав округа Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE кантона — 0825. Всего в кантон Рюминьи входит 23 коммуны, из них главной коммуной является Рюминьи.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 3 894 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арденны на сайте INSEE
 Расположение кантона Рюминьи на карте Франции

Кантоны департамента Арденны